

Écoles 
ENI est un sigle qui désigne :
 écoles nationales d’ingénieurs, des écoles d’ingénieurs françaises ;
 école nationale d'ingénieurs de Brest (ENIB) ;
 école nationale d'ingénieurs de Metz (ENIM) ;
 école nationale d'ingénieurs de Saint-Étienne (ENISE) ;
 école nationale d'ingénieurs de Tarbes (ENIT) ;

 d'anciennes écoles ENI ayant depuis fusionné avec d'autres écoles ou universités :
 école nationale d'ingénieurs de Belfort (ENIBe), actuelle Université de technologie de Belfort-Montbéliard (UTBM) ;
 école nationale d'ingénieurs du Val de Loire (ENIVL), actuel INSA Centre Val de Loire ;
 école nationale d'ingénieurs de Strasbourg (ENIS), devenue ensuite école nationale supérieure des arts et industries de Strasbourg (ENSAIS), actuel INSA de Strasbourg ;

 écoles nationales d'ingénieurs tunisiennes :
 école nationale d'ingénieurs de Bizerte (ENIB) ;
 école nationale d'ingénieurs de Carthage (ENICarthage) ;
 école nationale d'ingénieurs de Gabès (ENIG) ;
 école nationale d'ingénieurs de Gafsa (ENIGA) ;
 école nationale d'ingénieurs de Monastir (ENIM) ;
 école nationale d'ingénieurs de Sfax (ENIS) ;
 école nationale d'ingénieurs de Sousse (ENISo) ;
 école nationale d'ingénieurs de Tunis (ENIT) ;

 école nationale d'ingénieurs Abderhamane Baba Touré (ENI/ABT), au Mali ;
 école nationale des impôts, une ancienne école de l'enseignement supérieur située à Clermont-Ferrand (remplacée par l'école nationale des finances publiques, ENFP) ;
 école normale d'instituteurs qui est transformée en 1990 en IUFM, puis en 2013  en ESPE, puis INSPE en 2019. L'ancien nom école normale primaire fut remplacé par la loi Paul Bert du 9 août 1879.

Entreprises 

 Eni (anciennement ), une entreprise italienne du secteur pétrolier ;

Voir aussi 

 Numéro ENI, un numéro d’un navire apte au transport fluvial en Europe